A három testőr Afrikában, Rejtő Jenő regénye
 A három testőr Afrikában, Bujtor István filmje